Kondenzátor (áramköri alkatrész) – elektromos töltés tárolására szolgáló áramköri elem.
 Gőzkondenzátor – gőz lecsapatására (kondenzálására) szolgáló hőcserélő